Jolly Roger može značiti:
 Jolly Roger, piratska zastava.
 Jolly Roger, lik u animiranoj seriji Ja sam lasica
 Jolly Roger (žaba), minorni lik u serijalu videoigara Banjo-Kazooie
 Jolly Roger, glavni negativac u Disneyevoj videoigri Pirati s Kariba Online
 Jolly Roger, piratski brod Kapetana Kuke iz romana Petar Pan
 Jolly Rogeri, nadimak za eksadrilu letjelica Mornarice Sjedinjenih Država VF-61, VF-84 ili VFA-103 
 Nadimak Rogera Staubacha, bivšeg bacača Dallas Cowboysa